Ata o esquelet d'Atacama, esquelet momificat d'uns 15 centímetres
 Parallel ATA, tecnologia que controla els dispositius d'emmagatzematge massiu de dades, com els discs durs i ATAPI i també afegeix dispositius com les unitats CD-ROM
 Serial ATA, interfície de transferència de dades entre la placa mare i alguns dispositius d'emmagatzematge, com el disc dur, o d'altres dispositius d'altes prestacions